HMS Nubian je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Nubian (1909) 
 HMS Nubian (F36) 
 HMS Nubian (F131)

Nubian